Solferino (Italië), een plaats in Italië
 Solférino, een gemeente in Frankrijk
 Solférino (metrostation), een metrostation in Parijs
 Solferino (schip), een Frans slagschip uit 1861

Zie ook
 Slag bij Solferino